DDR-Fußball-Oberliga 1971/1972 var Östtysklands högstadivision i fotboll den säsongen, bestod av 14 lag, och vanns av 1. FC Magdeburg för första gången.

Sluttabell

Källor

RSSSF, hämtdatum, 3 maj 2012

Fotbollssäsongen 1971/1972
1971 i Östtyskland
1972 i Östtyskland
1971/1972